

Cinema 
 A Night Out – film del 1912 diretto da Hobart Bosworth
 A Night Out – film del 1914 diretto da Charles H. France
 Le notti bianche di Charlot (A Night Out) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
 A Night Out – film del 1916 diretto da George D. Baker

Teatro 
 A Night Out – musical
 A Night Out – opera teatrale di Harold Pinter del 1959